Aleksandr Siergiejewicz Kowalow (1911–1942) 
 Aleksandr Antonowicz Kowalow (1899–1942)
 Aleksandr Kowalow (kajakarz)
 Aleksandr Kowalow (siatkarz)